«Колос» — советский переносной зенитный ракетный комплекс, разработанный во время войны во Вьетнаме для вооружения партизан Вьетконга. Конструктивно представлял собой безоткатное орудие с блоком неуправляемых ракетных снарядов. Идейным предшественником являлся германский проект «Люфтфауст», несколько единиц которого были захвачены советскими войсками на позднем этапе войны. Несмотря на дешевизну, простоту в освоении и использовании, проект на вооружение принят не был, в том числе и по причине успеха другого проекта ПЗРК — «Стрела-2».

История создания 
В 1966 году советским конструкторам была поставлена задача разработки универсального дешёвого средства против американских вертолётов и легкобронированной техники. Работы начались 21 июня 1966 года. Приказ № 473 обязал инженеров спроектировать лёгкое безоткатное оружие залпового зенитного огня, обслуживаемое расчётом из 1—2 человек. За образец был взят немецкий образец зенитного гранатомёта «Люфтфауст», разработанного в 1944 году. В ходе разработки был сформирован облик ПЗРК — безоткатное орудие с блоком из семи реактивных снарядов, выпускаемых одним залпом. Так как реактивные заряды НРС-30 не подходили по ряду параметров, конструкторы ОКБ-61 разработали оригинальный блок реактивных снарядов.

Испытания 
К 1967 году системе было присвоено наименование «Колос». Испытания показали высокую эффективность системы — каждый из семи снарядов, после залпа расходящихся веером, по эффективности равнялся снаряду 37-мм зенитной пушки, при этом достигалось пробитие брони толщиной 10 мм под углами от 0 до 60 градусов. Испытания показали, что «Колос» можно использовать для поражения небронированных и бронированных целей на расстоянии до 2 километров, при этом отдача была меньше, чем у РПГ-7. На испытаниях в 1967 году была продемонстрирована вероятность поражения зависшего на высоте 300 м вертолёта, равная 0,14, движущегося — 0,04. Расчёт одной установки состоял из 2-х человек, для повышения вероятности поражения предполагалась залповая стрельба по цели из нескольких «Колосов». Кроме того, система оказалась очень дешёвой в производстве — ПЗРК стоил 36 рублей, а блок снарядов — 31 рубль.
Однако, в силу ряда обстоятельств система на вооружение принята не была и серийно не производилась.

Влияние на последующие разработки 
 В выпущенном в 2006 году анализе «Гражданского центра прикладных исследований» ПЗРК «Колос» приводится как пример дешёвого ПЗРК, возможного к производству в кустарных условиях.

Тактико-технические характеристики 
Источники информации:
 Масса, кг — 9,2
 Длина, мм — 1500
 Масса блока ракет, кг — 5,3
 Масса ракет, кг — 4,5
 Количество ракет в залпе — 7
 Максимальный угол возвышения, град. — 60
 Расчёт, чел. — 2

Сравнительная характеристика

Примечания 

Неосуществлённые проекты советских вооружений
ПЗРК СССР